Бара́нов (Бара́нова) — русская фамилия. В Списке общерусских фамилий занимает 37-е место. Известные носители:

Баранов

А 
 
 
 
 
 Баранов, Антон Дмитриевич (род. 1977) — российский математик, профессор СПбГУ и ВШЭ, профессор РАН.
 Баранов, Ардальон Вениаминович (1922—1971) — Герой Советского Союза.
 Баранов, Асаф Иванович (1834—1905) — купец 1-й гильдии, инженер-технолог, мануфактур-советник, меценат.

Б

В 
 Баранов, Вадим Ильич (1930—2014) — советский и российский писатель, литературный критик. Доктор филологических наук, профессор.
 Баранов, Валентин Николаевич (1927—2001) — советский заслуженный лётчик-испытатель СССР, полковник.
 
 
 
 Баранов, Виталий Александрович (род. 1980) — российский футболист, вратарь.
 
 Баранов, Владислав Сергеевич (1940—2022) — российский учёный-генетик.

Д

Е 
 
 Баранов, Евстафий Евстафьевич (1790—1845) — генерал-лейтенант.
 Баранов, Егор Геннадьевич (род. 1988) — российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 Баранов, Ефрем Харитонович (1903—1972) — министр социального обеспечения БАССР (1951—1961), 1-й секретарь Стерлитамакского горкома ВКП(б).

И 
 
 Баранов, Игорь Леонидович (1932—2017) — генеральный конструктор атомных подводных лодок с крылатыми ракетами ЦКБ «Рубин».
 Баранов, Илья Григорьевич (род. 1995) — российский хоккеист.
 Баранов, Иннокентий Павлович (род. 1974) — российский и немецкий художник.
 Иона (в миру Баранов или Тугаринов; 1635—1699) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Вятский и Великопермский, иконописец, святой и чудотворец.
 Баранов, Иосиф Гаврилович (1835—1892) — генерал-лейтенант, военный губернатор Амурской области в 1880—1881 годах, губернатор Приморской области в 1881—1888 годах.
 Баранов, Ипполит Гаврилович (1886—1972) — синолог и переводчик, заведующий кафедрой китайского языка Харбинского политехнического института .

К

Л

М 
 Баранов, Максим Сергеевич (род. 1988) — белорусский гандболист.

Н

О

П 
 
 
 Баранов, Платон Иванович (1827—1884) — российский историк и архивист; директор Сенатского архива.

Р 
 Баранов, Роберт Петрович (род. 1975) — российский военный деятель.
 
 Баранов, Рудольф Николаевич (1942—2022) — советский и российский живописец, заслуженный художник Российской Федерации, почётный член РАХ (2014).

С 
 
 Баранов, Сидор Егорович (1754—1829) — общественный деятель, городской голова Петрозаводска, купец.

Ф

Х 
 Баранов, Харлампий Карпович (1892—1980) — учёный-арабист, востоковед, создатель «Арабско-русского словаря» («Словаря Баранова»).

Э

Ю

Двойные фамилии 
 Баранов-Россине, Владимир Давидович (Шулим Вольф Лейб Баранов; 1888—1944) — художник-авангардист.



Топоним 
 Баранов — хутор в Солнцевском районе Курской области России.
 Баранов — до 1964 г. название села Гранитное в Монастырисском районе Тернопольской области Украины.

См. также 
  — графский и дворянский род.

Примечания